Иван Яковлевич Козлов:
 Козлов, Иван Яковлевич — большевик, гласный Московской городской думы в 1917 году.
 Козлов, Иван Яковлевич (1900— 1989) — бригадир колхоза «Прогресс», Герой Социалистического Труда.